Lógica NAND (Not AND), uma operação lógica binária
 Memória Flash NAND, um tipo de memória de computador não-volátil